Rouhollah, ou Ruhollah ou Rohullah est un prénom masculin porté par :
 Rouhollah Khaleghi (1906 - 1965), un musicien et chef d'orchestre iranien ;
 Rouhollah Khomeini (1902 - 1989), un dignitaire religieux et homme politique iranien ;
 Rohullah Nikpai (1987), un taekwondoïste afghan ;
 Rouhollah Zam (1978 - 2020), un journaliste et opposant politique iranien.